Татанашвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Татанашвили, Димитри (род. 1983) — грузинский футболист, нападающий клуба «Динамо» (Батуми).
 Татанашвили, Евстафий Захарович (1902—1958) — советский военачальник, генерал-майор авиации (1944).